Beilstein – città del Baden-Württemberg
 Beilstein – Distretto di Greifenstein (Assia)
 Beilstein – comune della Renania-Palatinato